Международный лаун-теннисный кубок вызова () 1937 года — розыгрыш международного мужского командного лаун-теннисного трофея, известного как Кубок Дэвиса, прошедший в период с конца апреля по конец июля 1937 года. Действующий обладатель Кубка Дэвиса, сборная Великобритании, в Раунде вызова встречалась с победителем Межзонального финала, участники которого в свою очередь определялись по результатам отборочных игр, проводившихся в Европейской и Американской зонах.

Победу в Американской зоне одержала сборная США, в Европейской зоне — сборная Германии. После ухода лидера британской команды Фреда Перри в профессиональный теннисный тур победитель встречи между этими двумя сборными, по общему мнению, обладал значительно более высокими шансами на победу в турнире, чем действующие обладатели трофея. Счёт в Межзональном финале перед последней игрой был равным, и исход матча решали лидеры американской и немецкой сборных Дон Бадж и Готфрид фон Крамм. Пятисетовая игра, которую многие авторы называют лучшей в истории Кубка Дэвиса и одной из лучших за всю историю тенниса, закончилась победой Баджа. В Раунде вызова американцы нанесли поражение британцам со счётом 4:1; единственное очко хозяевам корта принёс Генри (Банни) Остин, и хотя Чарльз Хейр в игре против Баджа вёл 3:1, а затем 5:4 на своей подаче в первом гейме, американец оказался сильнее. Сборная США стала новыми обладателями Кубка Дэвиса после 11-летнего перерыва.

Американская зона

Турнирная сетка

Финал

Европейская зона

Турнирная сетка

Финал

Межзональный финал

Раунд вызова

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Дэвиса

1937 год в теннисе
1937